Мусийко — фамилия.

Известные носители 
 Мусийко, Александр Самсонович (1903—1980) — советский селекционер кукурузы, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Мусийко, Евгений Васильевич (1922—2001) — советский дипломат.